Weig ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Weig (* 1973), deutsche Physikerin
 Franz Weig (1927–1992), deutscher Politiker (CSU)
 Georg Weig (1883–1941), deutscher Bischof, Apostolischer Vikar von Qingdao
 Johann Weig (1867–1948), Steyler Missionar
 Josef Weig, deutscher Koch

WEIG steht für:
 WEIG, deutsche Kartonfabrik

Siehe auch:
 Weik
 Weick